Ogrodnictwo
 szklarnia (ogrodnictwo)

Literatura
 Cieplarnia (powieść) – powieść fantastycznonaukowa Briana W. Aldissa

Muzyka
 Cieplarnia (grupa muzyczna)

Teatr
 Cieplarnia (sztuka)